Муниципальное образование «Вожбальское» — упразднённое сельское поселение в северо-западной части Тотемского муниципального района Вологодской области.

Административный центр — деревня Кудринская. Расстояние до районного центра — города Тотьма — 42 км.

Образовано в соответствии с законом Вологодской области от 6 декабря 2004 года № 1124-ОЗ
«Об установлении границ Тотемского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав».
В состав сельского поселения вошёл Вожбальский сельсовет.

Законом Вологодской области от 1 июня 2015 года № 3670-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, муниципальные образования «Вожбальское» и «Калининское» — в сельское поселение Калининское с административным центром в посёлке Царева.

География 
Граничит:
 на севере с Мосеевским сельским поселением
 на востоке с Пятовским сельским поселением
 на юго-востоке с Калининским сельским поселением
 на западе с Сямженским муниципальным районом
 на юге с Погореловским сельским поселением

По территории протекают реки Вожбалец, Матковица, Черная, Половинный Сивеж, Вожбал, Нюшма, Вождуга, Крутой Сивеж.

Экономика 
 сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина».

В посёлке Крутая Осыпь находится станция Пятовской узкоколейной железной дороги, построенной в 1950-е годы. По железной дороге вплоть до 2005 года производилась вывозка леса. По состоянию на 2009 год сохранился только один её участок — от Крутой Осыпи до моста через реку Сондугу (впадающую в Сондужское озеро), он используется жителями посёлка для поездок на мотодрезинах.

Власть 
Действующая система органов местного самоуправления района учреждена Уставом Тотемского муниципального района Вологодской области, принятым решением № 101 Тотемского районного муниципального Собрания 19 июля 2005 года.

Местное самоуправление в поселении осуществляется на основании Устава, который был утверждён решением совета депутатов Вожбальского сельского поселения Тотемского муниципального района Вологодской области от 9 августа 2005 года.

Глава муниципального образования Соболева Нина Васильевна, избрана 5 июня 2005 года (количество голосов «за» — 78,79 %), она же является также председателем представительного органа. Количество депутатов в представительном органе — 7.

Администрация поселения расположена по адресу: 161312 Вологодская область,Тотемский район, д. Кудринская, дом 15.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Вожбальский сельсовет входили 27 населённых пунктов В 2001 году была упразднена деревня Завражье. С тех пор и до 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

В состав сельского поселения входят 26 населённых пунктов, в том числе
25 деревень,
1 посёлок.

Упразднённые населёные пункты:

Примечания

Ссылки 
 муниципальное образование «Вожбальское» на сайте администрации муниципального района

Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Упразднённые муниципальные образования Тотемского района
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году